VI. Erik (?–994) svéd király
VI. Erik (1274–1319) dán király